Hana-bi – film z 1997 w reżyserii Takeshiego Kitano.
 Hana-bi (album) – soundtrack ilustrujący film pod tym samym tytułem.